Alternatieve metal
 Alternatieve rock
 Twang, alternatieve country 
 Alternative hiphop, tegenhanger van gangsterrap
 Alternative dance

Zie ook
 Cult (cultuur)
 Alternatieve cultuur
 Underground (cultuur)